Норвегія брала участь у Євробаченні 2021 року в Роттердамі, Нідерланди. Норвезька телерадіокомпанія Norsk rikskringkasting (NRK) використовувала національний відбір Melodi Grand Prix 2021, щоб визначити свого представника.

Передумови 

До конкурсу 2021 року Норвегія брала участь у Євробаченні 59 разів з часу їх першого вступу в 1960 р.  Норвегія тричі перемагала в конкурсі: у 1985 р. з піснею «La det swinge» у виконанні Bobbysocks!, в 1995 році з піснею «Nocturne» у виконанні Secret Garden та в 2009 році з піснею «Fairytale» у виконанні Олександра Рибака. Норвегія також мала дві сумнівні відмінності: фінішувала останньою у фіналі Євробачення більше, ніж будь-яка інша країна, і за те , що вона отримала найбільшу кількість «нульових очок» (нуль балів) у конкурсі, остання - рекорд, який нація поділила разом з Австрією. Країна фінішувала останньою одинадцять разів і не змогла набрати бали протягом чотирьох змагань. Після запровадження півфіналу в 2004 році Норвегія лише тричі не змогла пройти кваліфікацію. У 2019 році Норвегію представляв KEiiNO з піснею «Spirit in the Sky». Країна у фіналі посіла 6 місце з 331 балом. У 2020 році Улріке Брандсторп мала представляти Норвегію з піснею «Attention» до скасування конкурсу.

Норвезька національна телерадіокомпанія Norsk rikskringkasting (NRK) транслює подію в межах Норвегії та організовує процес відбору для вступу країни. Телерадіоорганізація традиційно організовує національний фінальний Melodi Grand Prix, який відбирав норвезького учасника для Євробачення  всіх їх участей, крім однієї.

До Євробачення

Melodi Grand Prix 2021 
Melodi Grand Prix 2021 року було 59-м виданням національного фінального Melodi Grand Prix, яке обрало участь Норвегії на конкурсі 2021 року. Змагання складалися з п'яти півфіналів між 16 січня і 13 лютого, другого раунду шансів 15 лютого та фіналу 20 лютого 2021 року  П’ять півфінальних шоу проводили Каре Магнус Берг, Інгрід Геєсінг Лінґаве та Ронні Бреде Аасе, тоді як другий раунд шансів та фінал вели Каре Магнус Берг, Інгрід Геєсінг Лінґаве та Сільє Норднес. Національний фінал транслювався на телеканалах NRK1, NRK TV, транслювався через радіо на NRK P1, а також транслювався в Інтернеті на офіційному вебсайті NRK nrk.no.

Півфінали та Другий Шанс 

 Перший півфінал відбувся 16 січня 2021 року. Пісня «Let Loose» у виконанні Blåsemafian feat. Хейзел пройшла у фінал.
 Другий півфінал відбувся 23 січня 2021 року. «Hero» у виконанні Рейлі потрапив у фінал.
 Третій півфінал відбувся 30 січня 2021 року. «Witch Woods» у виконанні Еммі потрапила у фінал.
 Четвертий півфінал відбувся 6 лютого 2021 року. «My Lonely Voice» у виконанні Кііма пройшов у фінал.
 П'ятий півфінал відбувся 13 лютого 2021 року. «I Can't Escape» у виконанні Імеріки потрапила у фінал.
 Другий раунд шансів відбувся 15 лютого 2021 року. «Faith Bloody Faith» у виконанні Йорна потрапила у фінал.

Фінал 
12 пісень, що складаються з шести півфінальних та другого шансу відбору, поряд із шістьма попередньо відібраними піснями змагались під час фіналу 20 лютого 2021 року на арені H3 у Форнебу. Переможець був обраний протягом трьох турів онлайн-голосування. У першому раунді було обрано чотири найкращі записи для переходу до другого раунду, Золотого фіналу: «Let Loose» у виконанні Blåsemafian feat. Хейзел, «Fallen Angel» у виконанні Тікса, «Monument» у виконанні Кейіно та «Faith Bloody Faith» у виконанні Йорна. У Золотому фіналі було обрано дві найкращі заявки, щоб перейти до третього туру, Золотого поєдинку: «Fallen Angel» у виконанні Tix та «Monument» у виконанні Keiino. У «Золотій дуелі» результати онлайн-голосування були розкриті п’ятьма регіонами Норвегії та призвели до перемоги «Fallen Angel»  у виконанні Tix з 380 033 голосами.

Підготовка 
Тікс записав резервну стрічку свого виступу 22 лютого 2021 року, яка могла б транслюватися на Євробаченні у випадку, якщо він не зміг поїхати до Роттердама на конкурс.

На Євробаченні 
Згідно з правилами Євробачення, всі країни, за винятком приймаючої країни та Великої п'ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія), повинні пройти кваліфікацію в одному з двох півфіналів, щоб брати участь у фіналі; десятка кращих країн від кожного півфінального прогресу до фіналу. Європейський радіомовний союз (EBU) розділив конкуруючі країни на шість різних балочок на основі моделей голосування з попередніх конкурсів, причому країни з сприятливою історією голосування потрапили в один і той самий банк. Для конкурсу 2021 року буде використано півфінальний розіграш виділень, проведений на 2020 рік, який відбувся 28 січня 2020 року. Норвегія потрапила в перший півфінал, який відбувся 18 травня 2021 року, і його планували виступити у другій половині шоу.

Півфінал 
Після випуску всіх конкуруючих пісень на конкурс 2021 року порядок запуску півфіналу визначався продюсерами шоу, а не шляхом чергового жеребкування, щоб подібні пісні не розміщувались поруч. Норвегія повинна була виступити на позиції 9 після виступу Кіпру та перед виступом Хорватії. 

18 травня, у день проведення півфіналу, Норвегія отримала кваліфікацію до Великого фіналу, який відбувся 22 травня.

Фінал 
Норвегія виступила 22-ю у великому фіналі 22 травня 2021 року, слідом за Азербайджаном і перед Нідерландами.

Голосування 
Голосування під час трьох шоу включало присудження кожної країни двох наборів балів з 1-8, 10 та 12: один від їх професійного журі, а інший - за допомогою телеголосування. До складу журі кожної країни входило п’ять професіоналів музичної індустрії, які є громадянами країни, яку вони представляють, і їхні імена були опубліковані перед конкурсом для забезпечення прозорості. Журі оцінювало кожен запис, виходячи з: вокальної здатності; вистава на сцені; композиція та оригінальність пісні; і загальне враження від вчинку. Крім того, жодному члену національного журі не дозволялося будь-яким чином мати відношення до будь-якого з конкуруючих актів таким чином, що він не може голосувати неупереджено та незалежно. Індивідуальний рейтинг кожного члена журі, а також результати телеголосування країни були опубліковані незабаром після великого фіналу.

Детальні результати голосування

Примітки

Посилання 
 

Норвегія на пісенному конкурсі Євробачення